Resultados do World Rally Championship de 1992

Pontos

Provas 

Campeonato Mundial de Rali